Guillaume Bodinier peut désigner :

 Guillaume Bodinier (1795-1872), peintre français ;
 Guillaume Bodinier (1847-1922), homme politique français.